Tourist Trophy, tipus de cursa motociclista la més popular de les quals és la de l'Illa de Man.
 Enduro, disciplina motociclista coneguda com a Tot Terreny (abreujat "TT") entre els anys 60 i 80.
 Flat track, disciplina motociclista que es coneix com a "TT" si es corre en pistes amb revolts d'esquerra i de dreta.

Pàgines de desambiguació d'acrònims